Conon steht für:

 Conon (Beuvron) Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Beuvron
 River Conon, Fluss in den schottischen Highlands
 River Conon (Uig Bay), Fluss auf der Insel Skye
 Conon (Mondkrater), benannt nach Konon von Samos

Personen:
 Conon de Béthune (deutsch auch Kuno von Bethune; um 1150–um 1219), Ritter und Trouvère
 Conon von Montaigu, auch Kuno (um 1045–1106), Graf von Montaigu und Herr von Rochefort
 Hans Conon von der Gabelentz (1807–1874), deutscher Sprachforscher

Siehe auch:
 Konon (Begriffsklärung)